Ein fliehendes Pferd ist Titel folgender Werke:

 Ein fliehendes Pferd, Novelle von Martin Walser (1978)
 Ein fliehendes Pferd (1986), deutscher Fernsehfilm von Peter Beauvais 
 Ein fliehendes Pferd (2007), deutscher Film von Rainer Kaufmann